Tomoyuki Hirase (Kagoshima, 23 de maio de 1977) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Vegalta Sendai.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai